Lunghezza – estensione dello spazio
 Lunghezza d'onda – in fisica
 Lunghezza – zona di Roma
 Lunghezza – esonimo italiano desueto del fiume Ljubljanica